Купцо́в — російське прізвище. Відомі носії:

 Купцов Василь Васильович (1899 — 1935) — радянський художник, графік
 Купцов Дмитро Олександрович (1915 — 1997) — розвідник, Герой Радянського Союзу

 Купцова Тетяна Михайлівна (*1945) — живописець, графік.

Примітки